La categoria 57 kg è stata la seconda categoria femminile di peso delle competizioni di taekwondo ai Giochi della XXXI Olimpiade. Le gare si sono svolte il 18 agosto 2016.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le atlete sconfitte dalle due finaliste competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; le vincitrici di questi ottengono il bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Altri progetti

Collegamenti esterni 

F57